Ржакса может означать:

 Ржакса — посёлок городского типа в Ржаксинском районе Тамбовской области России;
 Ржакса — река в Тамбовской области России.